Metamorphosis может обозначать:

 Metamorphosis — альбом шведской рок-группы Ulver.
 Metamorphosis — альбом американской певицы Хилари Дафф.
 Metamorphosis — альбом американской рок-группы Papa Roach.
 Metamorphosis — альбом голландской группы Clan of Xymox.
 Metamorphosis — альбом датской группы Mercenary.
 Metamorphosis — альбом американской рок-группы Iron Butterfly.
  — альбом английской рок-группы The Rolling Stones (1975 год).
 Metamorphosis — бутлег-компилляция, выпущенная в 1999 году российскими аудиопиратами (по версии западных источников) и выданная за творчество музыкального проекта Enigma.